

Geografia
Fino – fiume italiano in Abruzzo
Fino del Monte – comune italiano in provincia di Bergamo
Fino Mornasco – comune italiano in provincia di Como

Persone
 Bashkim Fino – politico albanese
 Claudio Fino – regista italiano

Altro 

Fino – Vino spagnolo